Fishbowl (englisch: Fischglas) ist:
 Fishbowl (Diskussionsmethode), eine Methode der Diskussionsführung in großen Gruppen
 Fishbowl (2005), kanadischer Kurzfilm von Eric Johnson
 Fishbowl (2015), US-amerikanischer Spielfilm von Scott Price
 Operation Fishbowl, Serie von Kernwaffentests der Vereinigten Staaten im Jahr 1962
 Supafly vs. Fishbowl, britisches Danceprojekt